Primary puede referirse a:

Arte y cultura 
 Primary, documental de 1960
 Primary, banda australiana de rock electrónico
 Primary (músico), productor y músico de hip hop surcoreano
 «Primary» (canción), de The Cure
 Primary Music, sello discográfico israelí
 «Primary», canción de Spoon

Informática 
 PRIMARY, interfaz de selección utilizada por el sistema de ventanas X